PLQ est un sigle ou un code qui peut désigner :

  ;
 Parti libéral du Québec.